Саранкхола:
 Саранкхола — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Саранкхола — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Багерхат.